Дипломатичне турне країнами Африканського континенту — перше в історії України турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Субсахарською Африкою, яке почалось 3 жовтня з візиту до Сенегалу та достроково завершилося 10 жовтня 2022 року у зв’язку з масованими ракетними обстрілами РФ.

Передумови 
Інформація про організацію дипломатичного турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби країнами Африки з'явилася на наприкінці червня 2022 року.

За словами Дмитра Кулеби, до того зовнішня політика України велику частину уваги приділяла Європейській і Євроатлантичній проблематиці. У межах нової політики Україна  збільшувала увагу щодо країн Африки.
Також Кулеба повідомив, що Президент запровадив посаду спеціального представника з питань Близького Сходу та Африки.
Посаду спеціального представника з питань Близького Сходу та Африки було запроваджено указом Президента в травні 2011 року. 12 липня 2022 року Володимир Зеленський призначив на цю посаду Максима Субха.

Кулеба особливо відзначив, що турне планувалося виключно країнами Субсахарської, Центральної Африки, тобто, не арабськими країнами Північної Африки.

Перше в історії української дипломатії турне країнами Африки мало тривати з 3 до 12 жовтня 2022 року та починатися з Сенегалу, який на той час головував в Африканському Союзі.

Перебіг подій

Дмитро Кулеба прибув до Сенегалу 3 жовтня.

Глава МЗС провів переговори з міністеркою закордонних справ та сенегальців за кордоном Аїсатою Таль Саль.
Міністр висловив вдячність Сенегалу за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголосив на важливості активізації зусиль задля захисту основоположних норм і принципів міжнародного права на тлі російської агресії.

Того ж дня Дмитро Кулеба зустрівся з Президентом Сенегалу Макі Саллом та міністром економіки цієї країни.

Український міністр висловив вдячність Сенегалу за рішучу підтримку територіальної цілісності України, а також сподівання на побудову взаємоповажних і довірливих відносин між Україною та Сенегалом.

5 жовтня в Абіджані Дмитро Кулеба провів переговори із міністеркою закордонних справ, африканської інтеграції та діаспори Кот-д'Івуару Кандією Камарою.
Глава української дипломатії наголосив на прагненні України розвивати нове якісне партнерство з Кот-д‘Івуаром як важливим політичним та економічним гравцем в регіоні Західної Африки. 
За підсумками переговорів сторони підписали меморандум про політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Кот-д’Івуару, а також меморандум про співробітництво в галузі підготовки дипломатичних кадрів.

Того ж дня Дмитра Кулебу прийняв віцепрезидент Кот-д‘Івуару Т'ємоко Мейліє Коне.
Дмитро Кулеба передав особисте послання Президента Володимира Зеленського Президенту Кот-д‘Івуару Аласану Уаттарі.
Віцепрезидент Коне повідомив про рішення Кот-д’Івару приєднатися до Кримської платформи.

6 жовтня в Аккрі Дмитро Кулеба провів переговори з міністеркою закордонних справ Гани Ширлі Айоркор Ботчвей.
Дмитро Кулеба детально поінформував ганійську колегу про зусилля України задля звільнення українських територій від російської окупації.
Він подякував Гані за солідарність із Україною, підтримку резолюцій в ООН та інших міжнародних організаціях, спрямованих на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, участь Гани у Кримській платформі.
Сторони досягли домовленості найближчим часом відкрити в Гані українське посольство.
За підсумками зустрічі міністри домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ для розробки комплексної «дорожньої карти» подальшого розвитку двосторонніх відносин України та Гани. 

Після зустрічі з міністеркою закордонних справ, Дмитра Кулебу прийняв Президент Гани Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо.
Український міністр зазначив, що Гана є другом і партнером України.

Подальші події 
10 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зв’язку з масованими ракетними обстрілами РФ перервав африканське турне й повернувся в Україну.
За дорученням міністра турне африканськими країнами продовжив спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх. Він відвідав Ефіопію, Мозамбік, Ботсвану, ПАР і Нігерію.

18 жовтня на брифінгу МЗС України Кулеба анонсував візити до Києва президента Сенегалу Макі Салла і глави МЗС Кот-д'Івуару Кандії Камара, 
повідомив про домовленість відкрити посольство України в Гані та розробку дорожньої карти подальшого розвитку двосторонніх українсько-ганійських відносин.

На 2023 рік було заплановано першу велику конференцію «Україна – Африка».

8 листопада 2022 року спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх заявив, що на перший квартал 2023 року Дмитро Кулеба готує друге турне країнами Африки, в межах якого він планував відвідати Нігерію, Ефіопію, Танзанію і Кенію.

«Ми зараз фокусуємося на Субсахарській Африці, якою в Україні ніхто не займався і в який зараз сильні позиції Росії», - зазначив Субх.

Спецпредставник зауважив, що раніше співпраця України в цьому регіоні зводилася до спорадичних контактів, одномоментних візитів або телефонних розмов, у результаті чого на території Африки Україна має десять посольств, із яких п’ять розташовані в Північній Африці і п’ять – у Субсахарській, тоді як Росія має на континенті понад 40 посольств.

Див. також 
 Міжнародна реакція на російське вторгнення в Україну 2022 року
 Візити лідерів іноземних держав в Україну під час російського вторгнення

Примітки 
Міжнародні відносини України
2022 у політиці
Дипломатичні візити